Very (Dreamscape), album van Dreamscape uit 1999
Very (Pet Shop Boys), album van de Pet Shop Boys uit 1993
Véry, Franse gemeente